Авіакомпанії Ізраїлю — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Ізраїлі.

Пасажирські авіакомпанії

Міжнародні та місцеві

Місцеві

Вантажні

Див. також 
 Аеропорти Ізраїлю

Примітки

Посилання